Bei den XXIV. Olympischen Winterspielen 2022 in Peking fanden zwölf Wettbewerbe im Skilanglauf statt, jeweils sechs für Männer und Frauen. Die Austragung eines Mixed-Wettbewerbs war nicht vorgesehen. Schauplatz war das Nordische Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu.

Um die Abläufe vor Ort zu testen, aber auch um den Athleten die Möglichkeit zu geben, sich mit den Strecken vertraut zu machen, war geplant, das Finale des Skilanglauf-Weltcups 2020/21 in Zhangjiakou stattfinden zu lassen. Dabei sollten Sprint, Skiathlon und der Verfolgung ausgetragen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten diese Wettkämpfe jedoch abgesagt werden und wurden ersatzlos aus dem Weltcupkalender gestrichen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner 
Männer

Frauen

Qualifikation 

Insgesamt standen für die Wettbewerbe im Skilanglauf 296 Quotenplätze zur Verfügung, je 148 pro Geschlecht. Hatten sich die gastgebenden Chinesen nicht regulär qualifiziert oder sich weniger als vier Quotenplätze gesichert, standen ihnen trotzdem pro Geschlecht vier Quotenplätze zu. Grundlage für die Qualifikation einzelner NOKs waren die Ergebnisse einzelner Athleten, die sich in A- und B-Standard unterteilten. Athleten, die den A-Standard erreichten (Athlet hat weniger als 100 FIS-Punkte) konnten in allen Rennen eingesetzt werden. Athleten die den B-Standard erreichten (weniger als 300 Distanzpunkte bzw. Sprintpunkte) konnten nur jeweils in den Distanz- bzw. Sprintrennen eingesetzt werden. Unabhängig von der Anzahl an theoretisch qualifizierten Athleten standen einem NOK maximal acht Quotenplätzen pro Geschlecht zu. Pro Wettbewerb durften jedoch maximal vier Athleten bzw. ein Team an den Start gehen.

Folgende Nationen hatten sich Quotenplätze gesichert:

Zeitplan

Ergebnisse Männer

Sprint Freier Stil 

Datum: 8. Februar 2022, 16:00 Uhr Ortszeit (9:00 Uhr MEZ)Olympiasieger 2018:  Johannes Høsflot KlæboWeltmeister 2021:  Johannes Høsflot Klæbo

F = Finale; HF = Halbfinale

Team-Sprint Klassisch 

Datum: 16. Februar 2022, 17:00 Uhr Ortszeit (10:00 Uhr MEZ)Olympiasieger 2018:  Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud SundbyWeltmeister 2021:  Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo

15 km Klassisch 

Datum: 11. Februar 2022, 15:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ)Olympiasieger 2018:  Dario ColognaWeltmeister 2021:  Hans Christer Holund

30 km Skiathlon 

Datum: 6. Februar 2022, 15:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ)Olympiasieger 2018:  Simen Hegstad KrügerWeltmeister 2021:  Alexander Bolschunow

50 km Freier Stil 

Datum: 19. Februar 2022, 15:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ) 
Wegen der eisigen Kälte wurde der Langlaufmarathon von 50 auf 28,4 km verkürzt.
Streckenlänge: 4 × 7,100 km Höhenunterschied: 82 m; Maximalanstieg: 44 m; Totalanstieg: 4 × 293 m

60 Teilnehmer aus 32 Ländern, davon 59 in der Wertung
Olympiasieger 2018:  Iivo NiskanenWeltmeister 2021:  Emil Iversen

4 × 10 km Staffel 

Datum: 13. Februar 2022, 15:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ)Olympiasieger 2018:  Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot KlæboWeltmeister 2021:  Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo

Ergebnisse Frauen

Sprint Freier Stil 

Datum: 8. Februar 2022, 16:00 Uhr Ortszeit (9:00 Uhr MEZ)Olympiasiegerin 2018:  Stina NilssonWeltmeisterin 2021:  Jonna Sundling

F = Finale; HF = Halbfinale

Team-Sprint Klassisch 

Datum: 16. Februar 2022, 17:00 Uhr Ortszeit (10:00 Uhr MEZ)Olympiasiegerinnen 2018:  Jessica Diggins, Kikkan RandallWeltmeisterinnen 2021:  Maja Dahlqvist, Jonna Sundling

10 km Klassisch 

Datum: 10. Februar 2022, 15:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ)Olympiasiegerin 2018:  Ragnhild HagaWeltmeisterin 2021:  Therese Johaug

15 km Skiathlon 

Datum: 5. Februar 2022, 15:45 Uhr Ortszeit (8:45 Uhr MEZ)Streckenlänge: 2 × 3,826 km (K) / 2 × 3,844 km (F) Höhenunterschied: 57 m (K) / 57 m (F); Maximalanstieg: 42 m (K) / 44 m (F); Totalanstieg: 2 × 149 m (F) / 2 × 151 m (K)

64 Teilnehmerinnen aus 23 Ländern, davon 63 in der WertungOlympiasiegerin 2018:  Charlotte KallaWeltmeisterin 2021:  Therese Johaug

30 km Freier Stil 

Datum: 20. Februar 2022, 11:00 Uhr Ortszeit (4:00 Uhr MEZ)Streckenlänge: 4 × 7,509 km Höhenunterschied: 82 m; Maximalanstieg: 44 m; Totalanstieg: 4 × 293 m

63 Teilnehmerinnen aus 23 Ländern, davon 61 in der WertungOlympiasiegerin 2018:  Marit BjørgenWeltmeisterin 2021:  Therese Johaug

4 × 5 km Staffel 

Datum: 12. Februar 2022, 15:30 Uhr Ortszeit (8:30 Uhr MEZ)Olympiasiegerinnen 2018:  Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit BjørgenWeltmeisterinnen 2021:  Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 3,0 MB)
 Übersicht aller Rennen in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)

Einzelnachweise